Jean-Philippe Levasseur (né le  à Victoriaville, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 

Après avoir porté les couleurs des Cantonniers de Magog de la Ligue de hockey midget AAA, il commence à jouer en 2003-2004 avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il joue quatre saisons avec cette équipe.

Lors du repêchage de 2005, il est sélectionné en  ( au total) par les Mighty Ducks d'Anaheim (maintenant les Ducks d'Anaheim).

En 2007-2008, il commence sa carrière professionnelle avec les Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey et les Lynx d'Augusta de l'East Coast Hockey League.

Après avoir passé une saison avec les Chops de l'Iowa, il partage la saison 2009-2010 entre 3 équipes et 3 ligues, soit les Bucks de Laredo (Ligue centrale de hockey), les Falcons de Springfield (Ligue américaine de hockey) et les Condors de Bakersfield (ECHL).

Après avoir disputé la saison 2010-2011 avec le Crunch de Syracuse, il dispute deux saisons avec le SG Cortina de la Série A (Italie).

Le , il signe un contrat avec l'Isothermic de Thetford Mines de la Ligue nord-américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Cantonniers de Magog ||Midget AAA ||28 ||15 ||10 ||1 ||1563 ||71 ||2,73 ||89,2% ||3 || || || || || || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Cantonniers de Magog ||Midget AAA ||24 ||12 ||11 ||2 ||1424 ||86 ||3,62 ||88,8% ||0 || ||13 ||7 ||5 ||762 ||35 ||2,80 || ||0 ||
|-
|2003-2004 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||3 ||0 ||2 ||1 ||184 ||14 ||4,57 ||87,4 % ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||29 ||8 ||14 ||3 ||1393 ||88 ||3,79 ||88,3 % ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||48 ||3 ||3,76 ||89,3 % ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||58 ||35 ||19 ||0 ||3125 ||178 ||3,42 ||89,1 % ||2 ||2 ||5 ||1 ||4 ||297 ||16 ||3,23 ||91,3 % ||0 ||0
|-
|2006-2007 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||58 ||31 ||21 ||0 ||3118 ||182 ||3,50 ||88,9 % ||1 ||0 ||15 ||8 ||6 ||852 ||51 ||3,59 ||87,6 % ||0 ||0
|-
|2007-2008 ||Pirates de Portland ||LAH ||10 ||4 ||5 ||1 ||600 ||25 ||2,50 ||88,6 % ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||29 ||10 ||11 ||2 ||1527 ||76 ||2,99 ||90,0 % ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||59 ||2 ||2,02 ||93,8 % ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Chops de l'Iowa ||LAH ||41 ||13 ||18 ||4 ||2217 ||115 ||3,11 ||89,0 % ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Bucks de Laredo ||LCH ||16 ||10 ||3 ||3 ||985 ||38 ||2,31 ||91,9 % ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Falcons de Springfield ||LAH ||25 ||8 ||16 ||1 ||1438 ||86 ||3,59 ||89,6 % ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||5 ||2 ||3 ||0 ||298 ||18 ||3,63 ||90,3 % ||0 ||0 ||6 ||3 ||3 ||368 ||16 ||2,61 ||91,4 % ||1 ||0
|-
|2010-2011 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||45 ||13 ||23 ||3 ||2449 ||123 ||3,01 ||91,2 % ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||SG Cortina ||Série A ||40 ||22 ||18 ||0 ||2384 ||99 ||2,49 ||91,8 % ||3 ||2 ||9 ||4 ||5 ||531 ||24 ||2,71 ||91,6 % ||0 ||0
|-
|2012-2013 ||SG Cortina ||Série A ||35 ||15 ||20 ||4 ||2051 ||99 ||2,90 ||89,9 % ||3 ||0 ||12 ||5 ||7 ||716 ||29 ||2,43 ||92,3 % ||0 ||0
|-
|2013-2014 ||Isothermic de Thetford Mines ||LNAH ||19 ||8 ||6 ||2 ||983 ||57 ||3,48 ||87,8 % ||0 ||5 ||1 ||0 ||0 ||9 ||2 ||13,51 ||75,0 % ||0 ||0
|-
|2014-2015 ||Isothermic de Thetford Mines ||LNAH ||18 ||8 ||6 ||2 ||983 ||67 ||4,09 ||87,3 % ||1 ||0 ||6 || || || || ||3,21 ||89,9 % || ||
|-
|2015-2016 || Assurancia de Thetford ||LNAH ||21 ||12 ||6 ||1 ||1180 ||62 ||3,15 ||91,0 % ||1 ||0 ||1 || || || || ||4,00 ||88,2 % || ||
|-
|2016-2017 ||Assurancia de Thetford ||LNAH ||20 || || || ||963 ||57 ||3,55 ||89,0 % ||0 ||0 ||1 || || || || ||3,72 ||80,0 % || ||
|-
|2017-2018 ||Assurancia de Thetford ||LNAH ||17 || || || ||850 ||52 ||3,67 ||89,3% ||0||0 ||1 || || || || ||2,58 ||89,3 % || ||
|-
|2018-2019 || Assurancia de Thetford ||LNAH || 34 || || || ||  ||  ||  ||  || ||  || 2 || || || 120 || 6 ||3 ||88 % || 0||0

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Victoriaville
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur de la SG Cortina
Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Assurancia de Thetford